Novosedly est un toponyme qui peut désigner :

Novosedly, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Novosedly, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Novosedly nad Nežárkou, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Dolní Novosedly, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie